Арик — имя и топоним:

Имя: 
 Арик — краткая версия еврейского имени Арье. В переводе на русский - "лев"
 Арик-ден-или — царь Ассирии, правил приблизительно в 1319—1307 годах до н. э.

Топоним:
 Арик — село в Терском районе Кабардино-Балкарии.
Арик — остановочный пункт Минераловодского региона Северо-Кавказской железной дороги.
 Арик — потухший вулкан, находящийся на Камчатке.

Примечания